Тёща — мать жены, родственник, который появляется в результате заключения брака.

Слово «тёща» является славянским по происхождению, имеет соответствующие аналоги в славянских языках (ср. , , , , ,  и так далее).

В культуре 

Фольклор:
Тёща традиционно считается персонажем народных сказок, побасёнок, поговорок, песенок, анекдотов и других произведений устного народного творчества. 

Дело в том, что свадьба соединяет два семейства: жена традиционно уходила жить в дом мужа. И тёща выступала как представитель «иного» клана, а потому и отношение к ней соответствующее. Её любят, ценят, навещают, но всё равно относятся как к «чужой». Это отношение передаётся через юмор и иронию. Порой отношения тёщи и зятя представляются как прямо антагонистические, основанные на принципиально различном мировоззрении молодого мужчины и женщины в возрасте, различной ценностной ориентации, стиле построения отношений и т. д.
 У хорошей тёщи зятёк — самый любимый сынок.
 Зять говорит с тёщей до вечера, а послушать нечего.
 У хорошей тёщи зять не будет тощим.
 Сын — свой горбок, зятёк — покупной щеголёк

В. М. Молотов вспоминал, что Ленин ругался так: «Три тёщи вам за это!»

Песни 
 «Слушай, тёща» (Пахмутова А., Дружининский М., исполнители: Юрий Богатиков, Песняры, первый солист — Кашепаров А., год первого исполнения — 1982)
 Нэнси — Тёща
 В. Павлик «Тёща дай»
 «Тёща», группа «Сектор Газа», альбом «Нажми на газ»

Кинематограф 
 «Тёща»
 «Тёща в плену у германцев»
 «Любимая тёща» / Belle Maman (1999)

Примечания

Литература 
 Антонов (ред.) Социология семьи. М., 2005. С. 44
 Малярова Н. В.'' Конфликт семейный. Энциклопедический социологический словарь. М., 1995. С. 305.

Родственные отношения
Женщина